La Provincia Marítima de Cartagena es una antigua división administrativa de la costa española. Actualmente se denominan Capitanías Marítimas; son treinta las Capitanías en que se divide el litoral español. Su matrícula es CT. Antiguamente abarcaba además el puerto de Garrucha (CT-1) de la provincia de Almería en Andalucía. Limita al norte con la Capitanía marítima de Alicante y al sur con la Capitanía marítima de Almería.
La capitanía de esta provincia marítima está situada en Cartagena (Región de Murcia). Su puerto más importante es el Puerto de Cartagena.

Sus aguas marítimas comprenden desde la línea que parte con rumbo 135° de Playa de los Tarais (Latitud 37° 22,3’ N y Longitud 1° 38,7’ W), hasta el paralelo de El Mojón, de Latitud 37° 50,7’ N.

Distritos marítimos 
Se divide en cuatro distritos marítimos:

 Águilas, con Capitanía marítima de 3.ª categoría. CT-2. Desde la playa de los Taráis o Cocedores, hasta Puntas de Calnegre.
En este distrito se encuentran los siguientes puertos:
Puerto de Águilas, Puerto deportivo de Águilas y Puerto deportivo Juan Montiel
 Mazarrón, con Capitanía marítima de 3.ª categoría. CT-3. Desde Punta Calnegre hasta Cabo Tiñoso.
En este distrito se encuentran los siguientes puertos:
Puerto de Mazarrón, Puerto deportivo de la Isla
 Cartagena, con Capitanía marítima de 1.ª categoría. CT-4. Desde Cabo Tiñoso a Cabo de Palos.
En este distrito se encuentran los siguientes puertos:
Puerto de Cartagena, Puerto de Escombreras y Puerto de Cabo de Palos
 San Pedro del Pinatar, con Capitanía marítima de 3.ª categoría. CT-5. Desde Cabo de Palos hasta El Mojón.
En este distrito se encuentran los siguientes puertos:
Puerto de San Pedro del Pinatar

Provincias Marítimas españolas 

  Algeciras (AL): Provincia marítima de Algeciras
  Alicante (AT): Provincia marítima de Alicante
  Almería (AM): Provincia marítima de Almería
 Avilés:: Provincia marítima de Avilés
  Barcelona (BA): Provincia marítima de Barcelona
  Bilbao (BI): Provincia marítima de Bilbao
  Cádiz (CA): Provincia marítima de Cádiz
  Cartagena (CT): Provincia marítima de Cartagena
  Castellón de la Plana (CP): Provincia marítima de Castellón
  Ceuta (CU): Provincia marítima de Ceuta
  Coruña (CO) (La Coruña): Provincia marítima de La Coruña
  Ferrol (FE): Provincia marítima de Ferrol
  Gijón (GI): Provincia marítima de Gijón
  Granada (GR): Provincia marítima de Granada
  Huelva (HU): Provincia marítima de Huelva
  Ibiza (IB): Provincia marítima de Ibiza
  Las Palmas de Gran Canaria (GC): Provincia marítima de Las Palmas
  Lugo (LU): Provincia marítima de Lugo
  Málaga (MA): Provincia marítima de Málaga
  Palma de Mallorca (PM): Provincia marítima de Mallorca
  Melilla (MLL): Provincia marítima de Melilla
  Palamos (PG): Provincia marítima de Palamós
  San Sebastián (SS): Provincia marítima de San Sebastián
  Santander (ST): Provincia marítima de Santander
  Sevilla (SE): Provincia marítima de Sevilla
  Tarragona (TA): Provincia marítima de Tarragona
  Tenerife (TE): Provincia marítima de Tenerife
  Valencia (VA): Provincia marítima de Valencia
  Vigo (VI): Provincia marítima de Vigo
  Villagarcía de Arosa (VILL): Provincia marítima de Villagarcía

Véase también 
 Provincia marítima
 Puertos del Estado

Enlaces externos 
 Autoridad Portuaria de Cartagena
 Puertos del Estado
 REAL DECRETO 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos

La Unión (España)
Los Alcázares
Águilas (Murcia)
Lorca
Geografía de Cartagena
Geografía de la Región de Murcia
Organización territorial de la Región de Murcia
Historia de la provincia de Almería
Historia moderna de la Región de Murcia
Historia contemporánea de la Región de Murcia
Mazarrón
Cartagena
San Javier (España)
San Pedro del Pinatar
Puertos de la Región de Murcia